In 2012 werd het 92ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 21 januari tot 13 mei. De competitie werd in twee fases gespeeld, beide winnaars bekampten elkaar in de finale. Internacional werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Cruzeiro kreeg zes strafpunten voor het opstellen van een niet speelgerechtigde speler.

Knock-outfase

Tweede fase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Braziliaans competitievoetbal 2012